Prendergast ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Prendergast (1911–1966), jamaikanischer Diskuswerfer
 Bettina Prendergast (* 1975), österreichische Fernsehjournalistin
 Davita Prendergast (* 1984), jamaikanische Leichtathletin
 Grace Prendergast (* 1992), neuseeländische Ruderin
 James Prendergast (Richter) (1826–1921), neuseeländischer Jurist
 John Barry Prendergast (1933–2011), britischer Filmkomponist, siehe John Barry (Filmkomponist)

 Maurice Prendergast (1858–1924), US-amerikanischer Maler
 Orla Prendergast (* 2002), irische Cricketspielerin
 Peter Prendergast (* 1963), jamaikanischer Fußballschiedsrichter 
 Phil Prendergast (* 1959), irische Politikerin
 Segismundo Moret Prendergast (1833–1913), Ministerpräsident von Spanien
 Terrence Thomas Prendergast (* 1944), kanadischer römisch-katholischer Erzbischof von Ottawa-Cornwall

Siehe auch:
 Pendergast